

Альфонсув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Альфонсув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Альфонсув — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Альфонсув — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства